Мхитарикенд (, ) / Мхитаришен () / Мухтар () — село в Нагорном Карабахе. Согласно административно-территориальному делению Азербайджана село расположено в административно-территориальном округе села Шушакенд Ходжалинского района Азербайджана, согласно административно-территориальному делению непризнанной Нагорно-Карабахской Республики — в Аскеранском районе НКР.

История 
29 декабря 1992 года решением Верховного Совета Азербайджанской республики № 428 село Мхитарикенд было переименовано в Мухтар.

В ходе Карабахской войны село перешло под контроль непризнанной НКР. 9 ноября 2020 года, во время второй Карабахской войны, президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об установлении контроля над селом Мухтар. По данным армянской стороны, после заключения соглашения о перемирии село осталось под контролем НКР.

Примечания 

Населённые пункты Ходжалинского района
Населённые пункты Нагорно-Карабахской Республики